Carita kan syfta på:

 Carita – ett italienskt namn och personer med namnet

Geografi

Indonesien 

 Desa Carita, administrativ by, Banten,

Se även
 Karita

Robotskapade Indonesienförgreningar